Васильев, Леонид:
 Васильев, Леонид Васильевич (1891—1948) — российский военный, генерал-майор.
 Васильев, Леонид Иокинфович (1919—2002) — генерал-майор, Герой Советского Союза.
 Васильев, Леонид Лазаревич (1877—1921) — российский лингвист, филолог, исследователь истории славянских языков.
 Васильев, Леонид Леонидович (1891—1966) — российский психофизиолог, член-корреспондент АМН СССР.
 Васильев, Леонид Михайлович (1926—2015) — советский и российский языковед.
 Васильев, Леонид Осипович (1858 — после 1921) — русский архитектор и преподаватель.
 Васильев, Леонид Сергеевич (1930—2016) — советский и российский историк, обществовед, религиовед и социолог, китаист.